53. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 53. Armee (Rote Armee), 1940 an der Nordwestfront (Rote Armee)
 53. Raketenarmee (Rote Armee) in Tschita, 2002 aufgelöst
 53. Armee (Japanisches Kaiserreich)